Paul de Chasteigner, vicomte de Chasteigner, avait déjà fait paraître, en 1870, sous le pseudonyme de Jacques Le Doux, un ouvrage intitulé la Bordelaise. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le vin de Bordeaux.

Publications
 Les vins de Bordeaux. Préface par Charles Monselet. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1873. Après des considérations générales et une notice historique sur les vins de Bordeaux, il consacre divers chapitres au classement, au choix, à la dégustation, à des observations sur les vins en bouteilles, à l'ordre de service des vins à table. Suit un Viniana, ou recueil de proverbes et maximes anciens sur le vin. 

Personnalité française de la viticulture